Hooper steht für:
 Hooper (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hooper Coachbuilders (1805–1959, London), britischer Kutschenbauer und Hersteller von Sonderkarosserien für Luxusautomobile

Hooper ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hooper (Arizona)
 Hooper (Colorado)
 Hooper (Georgia)
 Hooper (Illinois)
 Hooper (Kalifornien)
 Hooper (Kentucky)
 Hooper (Michigan)
 Hooper (Nebraska)
 Hooper (Oklahoma)
 Hooper (Utah)
 Hooper (Washington)
 Hooper Bay, Alaska

geografischer Objekte:
 Hooper Crags, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Hooper-Gletscher, Gletscher auf der Anvers-Insel, Antarktis
 Hoopers Shoulder, Vulkankegel auf der Ross-Insel, Antarktis